Widschwendter ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Widschwendter (* 1993), österreichischer Motorradsportler
 Martin Widschwendter, österreichischer Onkologe und Krebsforscher